«Бе́лка и Стре́лка. Кари́бская та́йна» — российский полнометражный компьютерный анимационный фильм 2020 года в стереоскопическом формате просмотра 3D. Является продолжением российского полнометражного мультфильма «Белка и Стрелка. Лунные приключения» (2014), а также третьим полнометражным фильмом в франшизе «Белка и Стрелка». 

В озвучивании персонажей анимационного фильма приняли участие известные российские актёры: Юлия Пересильд, Ирина Пегова, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, а также музыкант Сергей Шнуров. В записи оркестрового саундтрека принял участие симфонический оркестр из более 70 человек под руководством дирижера Большого театра Алексей Верещагина.

Производство студии «КиноАтис» при государственной поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ВГТРК.

Первоначальное название — «Белка и Стрелка. Спасение Кубы». 

Премьера фильма изначально планировалась на 30 апреля 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена на 24 сентября 2020 года.

Сюжет 
По сюжету фильма советское командование отправляет собак-космонавтов Белку и Стрелку с разведывательной миссией на остров Кубу, у берегов которого происходит загадочная аномалия — огромный водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Во время своего путешествия герои увидят красоту острова, лазурную гладь океана и окутанный тайнами подводный мир. Четвероногим исследователям и их команде предстоят опасные приключения, которые не только приведут их к разгадке кубинской аномалии, но и проверят дружбу на прочность.

Роли озвучивали

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы России
Мультфильмы России 2020 года
Белка и Стрелка
Сиквелы мультфильмов
Полнометражные мультфильмы России
Фантастические мультфильмы России
Компьютерные анимационные фильмы России
Мультфильмы киностудии имени М. Горького